M2 4.2 inch mortar-— американский 107-мм миномёт, принятый на вооружение в 1943 году. 
M2 Mortar — 60-мм ротный миномёт США.